Příjmení Pfisterer nosí více různých osobností:

 Eberhard Pfisterer (*1938) – německý fotbalista
 Eva Pfisterer (*1952) – rakouská novinářka a moderátorka
 Kathrin Pfisterer (*1982) – německá biatlonistka
 Werner Pfisterer (*1949) – německý politik